Джоунс може да се отнася за:
 Хора
 Алън Джоунс (р. 1946), австралийски автомобилен състезател
 Брайън Джоунс, няколко души с това име
 Вини Джоунс (р. 1965), уелски футболист и актьор
 Дженифър Джоунс (1919-2009), американска актриса
 Джон Пол Джоунс (р. 1946), английски музикант
 Дънкан Джоунс (р. 1971), английски режисьор
 Едуард Бърн-Джоунс (1833-1898), английски художник
 Катрин Зита-Джоунс (р. 1969), уелска актриса
 Крейг Джоунс (р. 1972), американски музикант
 Рой Джоунс-младши (р. 1969), американски боксьор
 Тери Джоунс (р. 1942), уелски актьор
 Том Джоунс (р. 1940), уелски певец
 Томи Лий Джоунс (р. 1946), американски актьор
 Тони Джоунс (р. 1960), уелски играч на снукър
 Чък Джоунс (1912-2002), американски аниматор
 Ърнест Джоунс (1879-1958), уелски психоаналитик

 Окръзи в САЩ
 Джоунс (окръг, Айова)
 Джоунс (окръг, Джорджия)
 Джоунс (окръг, Мисисипи)
 Джоунс (окръг, Северна Каролина)
 Джоунс (окръг, Тексас)
 Джоунс (окръг, Южна Дакота)

 Други
 Индиана Джоунс, филмов герой